Niemcy:
 Below – dzielnica Wesenberga

Osoby:
 Ernst Below – niemiecki pisarz
 Fritz von Below – niemiecki generał
 Georg von Below – niemiecki historyk prawa
 Józef Below – polski artysta
 Maris Below – amerykańska siatkarka
 Nicolaus von Below – niemiecki oficer
 Otto von Below – niemiecki generał

Inne:
 Below – film
 Below – ród
 Below – szwedzki zespół muzyczny

Zobacz też:
 40 Below Summer
 Beloff
 Belov
 Below the Lights
 Below the line
 Grabow-Below
 Schreiterer & Below